Poel steht für:

 Poel, deutsche Insel
 Insel Poel, deutsche Gemeinde, siehe Poel
 Poel (Schiff), Motorrettungsboot

Poel ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Van der Poel (1799–1870), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Adrie van der Poel (* 1959), niederländischer Radrennfahrer
 David van der Poel (* 1992), niederländischer Radrennfahrer
 Egbert van der Poel (um 1621–1664), holländischer Maler
 Emma Poel (1811–1891), deutsche Gründerin einer Diakonissenanstalt
 Ernst Poel (1796–1867), deutscher Jurist und Herausgeber
 Gerhard Poel (1886–1947), deutscher Generalleutnant
 Gerrit Claesz Poel (1651–1710), niederländischer Schiffbauer, siehe Gerrit Claesz Pool

 Hein van de Poel (1915–1993), niederländischer Politiker
 Jacobus Poel (1712–1775), deutscher Kaufmann
 Martina Poel (* 1974), österreichische Schauspielerin
 Mathieu van der Poel (* 1995), niederländischer Radrennfahrer
 Nils van der Poel (* 1996), schwedischer Eisschnellläufer
 Piter Poel (1760–1837), russischer Diplomat und Herausgeber
 Theo Poel (* 1951), belgischer Fußballspieler
 William Poel (1852–1934), englischer Schauspieler, Theatermanager und Dramaturg
 Willem van der Poel (* 1926), niederländischer Informatiker
 Wolfgang Poel (1841–1926), deutscher Richter

Siehe auch:
 Pöhl (Begriffsklärung)
 Poehl